Grootegast (gemeente), voormalige gemeente in Groningen
 Grootegast (plaats), dorp in de Groningse gemeente Westerkwartier
 Grootegast (waterschap), voormalig waterschap
 Grotegaste, een dorp in de Duitse deelstaat Nedersaksen